Казимир Фабрици () (3 марта 1888, Одесса — 18 июля 1958, Лондон) — польский военачальник, генерал дивизии, в годы Второй мировой войны командующий армией «Карпаты».

Биография 
Родился в семье шляхтичей герба Пеликан. По окончании гимназии в Немирове проходил срочную службу в Русской императорской армии в звании подпрапорщика. Получил инженерное образование во Львовской политехнике.

В августе 1914 года вступил в Польские легионы, где был командиром роты 1-го полка, офицером штаба, командиром батальона 2-го и 3-го полка. С 21 апреля 1918 года служил комендантом Демблина в Польских вооруженных силах. 1 ноября вступил в Войско Польское, где принял командование 4-м пехотным полком. В декабре переведён в 34-й пехотный полк. 18 января 1919 года назначен заместителем инспектора пехотной школы. С 25 июля начальник штаба Познанского генерального округа.

Во время Советско-польской войны командовал 31-й, 20-й и 22-й бригадами, а с 21 октября 1921 года — 3-й пехотной дивизией в Замостье.

20 августа 1926 года назначен 2-м, а с 3 августа 1931 — 1-м заместителем военного министра. С 1934 года был инспектором армии со штабом во Львове.

11 июля 1939 года назначен командиром армии «Карпаты». Во время Сентябрьской кампании сражался с немецкими и словацкими войсками. 11 сентября армия «Карпаты» была объединена с армией «Краков» в армию «Малопольша». Фабрици был назначен командиром объединения, но отказался принять командование и уехал во Львов.

18 сентября перешел границу с Румынией. Остальную войну провел на Ближнем Востоке. После войны остался в Великобритании.

Примечания

Литература 
 T. Jurga. Obrona Polski 1939 r. / opracował W. Strzałkowski). — PAX, 1990. — S. 765—766.
 Rocznik Oficerski 1939. — Kraków, 2006. — S. 4.
 P. Stawecki. Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918—1939. — , 1994. — S. 110—111.
 Kawalerowie Virtuti Militari 1792—1945. — Koszalin, 1997. — S. 144.
 Rocznik Oficerski 1928 r. (tam data urodzenia — 7 marca 1888 r., ibid. s. 11).
 Залесский К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники СССР. — , 2004.

Подпрапорщики (Российская империя)
Генералы дивизии (II Речь Посполитая)
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники обороны Польши в 1939 году
Военачальники Второй мировой войны
Выпускники Львовской политехники
Заместители министров Польши